Juan de la Puente o del Puente puede referirse a:
Fray Juan de la Puente, autor de La conveniencia de las dos monarquías católicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio español (Imprenta Real, 1612).
Juan de la Puente Guevara (1634-1681), clérigo y político español.
Juan Manuel de la Puente (1692-1753), músico español.
Juan José de la Puente e Ibáñez de Segovia (1724-1796), político hispano-peruano.
Juan Esteban de la Puente y Castro, primer titular del Marquesado de la Puente y Sotomayor (1782).
Juan de Zavala y de la Puente (1804-1879), militar y político hispano-peruano.
Juan de la Puente Bordonaba (1956- ), jugador de balonmano español.

San Juan del Puente

San Juan del Puente o San Juan de la Puente
São João da Ponte, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
São João da Ponta, municipio brasileño del estado de Pará.

En otras lenguas
Giovanni dal Ponte
Jean Pont
Jean Dupont
John Brigde
John Eleuthère du Pont
Johny Bruck
Johann Jakob Brucker
Johann Bruecker

Referencias